Bartomeu Ribelles (1743-1795), Bartolomé Ribelles Dalmau, arquitecte
 Bartomeu Ribelles (historiador) (1765-1816)